Pendleton County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Pendleton County, Kentucky 
 Pendleton County, West Virginia